Меа́ндр:
 Меандр — плавный изгиб речного русла.
 Меандр — замкнутая кривая без самопересечений, которая пересекает прямую несколько раз.
 Меандр — тип орнамента в виде ломаной линии.
 Меандр — вид импульсного сигнала.
 Меандр — узкий извилистый горизонтальный участок пещеры.
 Большой Мендерес (в прошлом Меандр) — извилистая река в Турции. По имени этой реки слово меандр стало нарицательным.

См. также 
 Меандрирование — тип русловых процессов (схема развития речного русла).
 Менандр